Franz-Liszt-Musikhochschule steht für:
 Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, Musikhochschule in Weimar
 Franz-Liszt-Musikakademie, Hochschule für Musik in der ungarischen Hauptstadt Budapest